Chase (filho de Iube)

Pessoas 

 Chase Field
 Chase Me Charlie
 Chase Stein

Localidades 

 Chase (Alasca)
 Chase (Kansas)
 Chase City

Outros 

 Chase (canção de L'Arc~en~Ciel)
 Chase (série de televisão)
 Chase (personagem)

Desambiguação